Esistono due comuni francesi con questo nome

Flavigny – Cher
Flavigny – Marna